Municipio de Finley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Finley (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Finley (condado de Scott, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de Finley (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Finley (condado de Webster, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Webster.